Aiguille Noire peut désigner :
 l'aiguille Noire, un sommet des Alpes françaises dans le massif de la Vanoise, dans la commune de Champagny-en-Vanoise ;
 l'aiguille Noire, un sommet des Alpes françaises dans le massif des Cerces, dans les communes de Névache et Valloire ;
 l'aiguille Noire de Pramecou, un sommet des Alpes françaises dans le massif de la Vanoise, dans les communes de Champagny-en-Vanoise et Tignes ;
 l'aiguille Noire de Stazzio Vecchio, un sommet de Corse dans le massif du Monte Rotondo, dans la commune de Corte, antécime du monte Rotondo ;
 l'aiguille Noire de Peuterey, un sommet des Alpes italiennes dans le massif du Mont-Blanc, dans la commune de Courmayeur ;
 les aiguilles Noires, un sommet des Alpes françaises dans la chaîne des Aravis, antécime du Tardevant, dans la commune du Grand-Bornand.